Carlo Maria Viganò (1941 -), prélat catholique italien et nonce apostolique ;
 Dario Edoardo Viganò (1962 -), prélat catholique italien ;
 Davide Viganò (1984 -), coureur cycliste italien ;
 Francesco Viganò (1807-1891), économiste, écrivain et patriote italien ;
 Salvatore Viganò (1769 - 1821), danseur et chorégraphe italien.

Toponymes 
 Viganò, commune italienne de la province de Lecco, en Lombardie.